Брайан Баумгартнер (; род. 29 ноября 1972) — американский актёр и режиссёр. Наиболее известен по роли бухгалтера Кевина Малоуна в телесериале «Офис», за которую был отмечен Премией Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав и Дневной премией «Эмми».

Биография 
Родился в Атланте, штат Джорджия. Посещал один детский сад с Эдом Хелмсом, будущим напарником по «Офису». Получил образование в . В школьные годы посещал национальную старшую школу при Северо-Западном университете, где концентрировался на театре. В 1995 году окончил Южный методистский университет. Позже переехал в Лос-Анджелес и работал художественным руководителем Скрытого театра в Миннеаполисе, где он получил множество наград за актёрское мастерство. Также работал в театре Гатри.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Южного методистского университета